Oceaniska mästerskapet i fotboll 2012 var den nionde upplagan av oceaniska mästerskapet i fotboll, och spelades i Salomonöarna från 1 juni till 10 juni 2012.

Tahiti tog sin första titel i mästerskapet efter vinst mot Nya Kaledonien i finalen. Tahiti kvalificerade sig med vinsten i mästerskapet, till Fifa Confederations Cup 2013 som spelas i Brasilien, och är det enda laget som får representera OFC.

De fyra semifinalisterna (Tahiti, Nya Kaledonien, Nya Zeeland och Salomonöarna) kvalificerar sig vidare till OFC:s kvalspel till världsmästerskapet 2014.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Referenser

Noter

Källförteckning

2012
2012 i Oceanien
Fotbollsåret 2012